Die Snookerweltmeisterschaft 1951 war ein Turnier, das, zum zweiten Mal, im Tower Circus in Blackpool, England ausgetragen wurde.

Im Finale standen sich, zum fünften Mal in Folge seit 1947, der Schotte Walter Donaldson und der Engländer Fred Davis gegenüber. Mit einem 58:39-Sieg sicherte sich Davis seinen dritten Weltmeistertitel nach 1948 und 1949. Im direkten Vergleich der beiden Spieler stand es nun 3:2.

Das höchste Break erzielte Donaldson mit 106 Punkten.

Nachdem er im Viertelfinale den inzwischen 45-jährigen 2-fachen Finalisten (1938 und 1939) Sidney Smith mit 38:33 geschlagen hatte, stand der 15 Jahre jüngere John Pulman erstmals im Halbfinale dieses Turniers. Beim Stand von 14:22 zog er sich aber gegen den späteren Gewinner Fred Davis vom Turnier zurück, worauf dieser vorzeitig das Finale erreichte.

Hauptrunde 

Anmerkungen
 *1 John Pulman zog sich vom Turnier zurück.

Qualifikation

Einzelnachweise 

1951
Snookerveranstaltung 1951
Billardturnier in Blackpool